Села:
 Пирогівка — Сумська область, Шосткинський район
 Пирогівка — Хмельницька область, Віньковецький район
 Пирогівка — Чернігівська область, Бахмацький район

Інше:
 Пирогівка — місцевість у Львові
 Пирогівка — вулиця у Львові